Arlington Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 , du comté de Van Buren dans le Michigan.

 , du  comté de Sibley dans le Minnesota.

 Arlington Township, du comté de Phelps dans le Missouri.

Homonymie de townships